Robert o Bob Ingersoll puede referirse a:

Robert G. Ingersoll (1833–1899), político estadounidense y orador agnóstico.
Bob Ingersoll (béisbol) (1883–1927), jugador estadounidense del béisbol.
Robert S. Ingersoll (1914–2010), empresario y diplomático estadounidense.
Bob Ingersoll (nacido en 1952), escritor de cómics y abogado estadounidense.
Robert Hawley Ingersoll, empresario estadounidense y productor del primer "Reloj de un Dólar".

Otros 
Robert Ingersoll Aitken (1878–1959), escultor estadounidense.